Bear Creek bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bear Creek (Colbert County, Alabama)
 Bear Creek (Marion County, Alabama)
 Bear Creek (Alabama), Stadt in Alabama
 Bear Creek (Alaska), auf der Kenai-Halbinsel
 Bear Creek (Arkansas), im Searcy County
 Bear Creek (Florida)
 Bear Creek (Merced County, Kalifornien)
 Bear Creek (San Joaquin County, Kalifornien)
 Bear Creek (Bienville Parish, Louisiana)
 Bear Creek (Jackson Parish, Louisiana)
 Bear Creek (Attala County, Mississippi) – nicht mehr existent
 Bear Creek (Hinds County, Mississippi)
 Bear Creek (New York), im Wayne County
 Bear Creek (Chatham County, North Carolina)
 Bear Creek (Graham County, North Carolina)
 Bear Creek (Onslow County, North Carolina)
 Bear Creek (Montgomery County, Ohio) – nicht mehr existent
 Bear Creek (Scioto County, Ohio)
 Bear Creek (South Dakota), im Dewey County
 Bear Creek (Tennessee), im Decatur County
 Bear Creek (Cass County, Texas)
 Bear Creek (Dallas County, Texas)
 Bear Creek (Hays County, Texas)
 Bear Creek (San Jacinto County, Texas)
 Bear Creek (Wisconsin), im Outagamie County
 Bear Creek (Town, Sauk County), Town(ship) in Wisconsin
 Bear Creek (Town, Waupaca County), Town(ship) in Wisconsin
 Bear Creek Corners, im Waupaca County, Wisconsin
 Bear Creek Landing, im Clayton County, Georgia
 Bear Creek Plantation, im Harris County, Texas
 Bear Creek Springs, im Boone County, Arkansas

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bear Creek (Illinois)
 Bear Creek (South Platte River)
 Bear Creek (Tishomingo County, Mississippi)
 Bear Creek (Montana)
 Bear Creek (Michigan)
 Bear Creek (North Carolina)
 Bear Creek (Texas)
 Bear Creek (Washington)

Fließgewässer in Kanada:
 Bear Creek (Kanada)

Sonstiges:
 Bear Creek Lake, See im Valley County, Idaho
 Bear Creek Island, Insel im Cumberland County, Kentucky
 Bear Creek Agate Beds, Mine im Crook County, Oregon
 Bear Creek Mountains Mine, Mine im Crook County, Wyoming
 Bear Creek Number One Mine, Mine im Big Horn County, Wyoming
 Bear Creek Number Two Mine, Mine im Big Horn County, Wyoming
 Bear Creek Gas Field, Ölfeld im Elk County, Pennsylvania
 Bear Creek Oil and Gas Field, Öl- und Gasvorkommen im Union County, Arkansas
 Bear Creek Oil Field, Ölfeld im Medina County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bear Creek Baptist Church, in Kirksville, Missouri, ID-Nr. 84002132
 Bear Creek Canyon Scenic Mountain Drive, in Morrison, Connecticut, ID-Nr. 90001706
 Bear Creek Cumberland Presbyterian Church, in Mooresville, Tennessee, ID-Nr. 85000667
 Bear Creek Fishweir #1, in Tichomingo, Mississippi, ID-Nr. 00001057
 Bear Creek Fishweir #2, in Tishomingo, Mississippi, ID-Nr. 00001058
 Bear Creek Motel, in Bear Creek Springs, Arkansas, ID-Nr. 01000175
 Bear Creek Mound and Village Site, in Tishomingo, Mississippi, ID-Nr. 88002825
 Bear Creek Ranch Medicine Wheel, in Greybull, Wyoming, ID-Nr. 87000661
 Bear Creek Redoubt, in Ashland, Kansas, ID-Nr. 78001275
 Bear Creek Road Checking Station, in Oak Ridge, Tennessee, ID-Nr. 92000411
 Bear Creek Shelter Site, in Huron, Texas, ID-Nr. 78002955
 Bear Creek Village Historic District, in Bear Creek Village, Pennsylvania, ID-Nr. 99001287

Siehe auch:
 Bear Creek Junction
 Bear Creek Township
 Bear Creek Village
 Bear Creek Airport
 Bear Creek Estates
 Bearcreek